Gottschling ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Gottschling (* 1967), deutscher Manager
 Arne Gottschling (* 1985), deutscher Schauspieler
 Caspar Gottschling (1679–1739), deutscher Pädagoge, Bibliothekar und Philologe
 Erhard Gottschling (1932–2010), deutscher Mathematiker
 Friedrich Gottschling (* 1903 in Meißen, † April 1945, auf einem Todesmarsch bei Winklarn (Oberpfalz)), deutscher Porzellanmaler
 Hubert Gottschling (1931–1990), deutscher Naturwissenschaftler, Poet und Künstler
 Marcel Gottschling (* 1994), deutscher Fußballspieler
 Paul Rudolph Gottschling (1721–1805), deutscher Kaufmann und Schriftsteller
 Reinhard Gottschling (1934–2008), rumänischer Handballspieler und deutscher Handballtrainer
 Stefan Gottschling (* 1960), deutscher Fachautor
 Stephan Gottschling (* 1968), deutscher Radrennfahrer
 Sven Gottschling (* 1971), deutscher Mediziner